Kleniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kleniewo, village de la voïvodie de Lublin
 Kleniewo, village de la voïvodie de Mazovie